Turmhügel Schlosshügel steht für folgende Burgen im Landkreis Bamberg, Bayern:

 Turmhügel Schlosshügel (Helfenroth), Markt Rattelsdorf
 Turmhügel Schlosshügel (Seehöflein), Gemeinde Stegaurach

Siehe auch:
 Burgstall Schlosshügel, Markt Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern